Буробрюхий остроклювый певун () — вид птиц из семейства танагровых. Птицы обитают в субтропических и тропических низменных влажных и сильно деградированных лесах и влажных саванн, на высоте 0—700 метров над уровнем моря. Длина тела 10—11 см, масса около 7 грамм.

Выделяют три подвида:
  — на востоке Гуарико и в западном Ансоатеги в северо-восточной Венесуэлы;
  — на восточных склонах Анд от штата Апуре (западная Венесуэла) южнее до департаментов Мета и севера Вичада (Венесуэла), в восточном Эквадоре и восточном Перу, а также в центральной Гайане восточнее до северной Французской Гвиане и южнее до северо-восточного Рорайма, восточного Амазонас и Пара (кроме юга) в северной Бразилии;
  — на юго-востоке Перу и в Боливии (кроме запада) восточнее через юга центральной Бразилии — до Мараньяна южнее до Мату-Гросу, Парана и Сан-Паулу, Парагвая и Аргентины — провинций Жужуй, восточной Формоса, северной Корриентес и Мисьонес.

Примечания 

Остроклювые певуны
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1824 году